Ордынский— фамилия:

Персоналии 
 Царевич Ордынский (ум. 1290) — святой Ростовской земли.
 Ордынский, Борис Иванович (1823—1861) — русский филолог-классик, переводчик.
 Ордынский, Василий Сергеевич (1923—1985) — советский режиссёр, сценарист и актёр.
 Ордынский, Владимир Дмитриевич (род. 1985) — украинский футболист, полузащитник.
 
 Ордынский, Павел Львович (1882—?) — русский писатель.
 Князья Ордынские — потомки Золотоордынской знати, выехавшей на Русь.

Населённый пункт 
 Ордынский — посёлок, Темрюкский район Краснодарского края.

См. также 

 Ордынский район 
 Ордынский выход
 Ордынский тупик

Примечания